Турге́невский переулок (Переулок Тургенева) — улицы в различных населённых пунктах Российской Федерации, названные в честь русского писателя И. С. Тургенева. 

 Тургеневский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Тургеневский переулок — улица в Таганроге.
 Переулок Тургенева — улица в Томске.

См. также 
 Тургеневская площадь
 Тургеневский мост
 Улица Тургенева

Объекты, названные в честь Ивана Тургенева